Harmon ist der Familienname folgender Personen:

 Angie Harmon (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Austin Morris Harmon (1878–1950), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Butch Harmon (* 1943), US-amerikanischen Golftrainer
 Dan Harmon (* 1973), US-amerikanischer Drehbuchautor, Fernsehproduzent und Comicbuchautor
 Derrick Harmon (* 1970), US-amerikanischer Boxer im Halbschwergewicht
 Duron Harmon (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Elizabeth Poea Harmon (* 1992), Fußballspielerin der Cookinseln
 Ernest N. Harmon (1894–1979), US-amerikanischer Offizier
 Grover Harmon (* 1989), Fußballspieler der Cookinseln
 Jack Harmon (1905–1987), US-amerikanischer Künstler und Comiczeichner, siehe Wayne Boring

 Joy Harmon (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin
 Judson Harmon (1846–1927), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Larry Harmon (Lawrence Weiss; 1925–2008), US-amerikanischer Komiker
 Mark Harmon (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Randall S. Harmon (1903–1982), US-amerikanischer Politiker
 Renee Harmon (1927–2006), deutsche Schauspielerin
 Richard Harmon (* 1991), kanadischer Schauspieler
 Robert Harmon, US-amerikanischer Regisseur
 Rodney Harmon (* 1961), US-amerikanischer Tennisspieler
 Sidney Harmon (1907–1988), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Winsor Harmon (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler

Harmon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harmon (Illinois)
 Harmon (New York)
 Harmon (North Dakota), im Morton County
 Harmon (Ohio)

Siehe auch:
 Harmon Bay, Bucht an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Harmon-Dämpfer, ein Dämpfer für Blechblasinstrumente
 Harmon Township
 Harmen
 Harman
 Hamon